Franz Knipping ist der Name folgender Personen:

* Franz Knipping (Bauingenieur) (1875–1966), deutscher Bauingenieur
 Franz Knipping (Journalist) (1931–2015), deutscher Journalist und Hochschullehrer 
 Franz Knipping (Historiker) (* 1944), deutscher Historiker